Aftershock — двадцять перший студійний альбом англійської групи Motörhead, який був випущений 21 жовтня 2013 року.

Композиції 
 Heartbreaker - 3:05
 Coup de Grace - 3:45
 Lost Woman Blues - 4:09
 End of Time - 3:17
 Do You Believe? - 2:59
 Death Machine - 2:37
 Dust and Glass - 2:51
 Going to Mexico - 2:51
 Silence When You Speak to Me - 4:30
 Crying Shame - 4:28
 Queen of the Damned - 2:41
 Knife - 2:57
 Keep Your Powder Dry - 3:54
 Paralyzed - 2:50

Склад 
 Леммі Кілмістер - вокал 
 Філ Кемпбелл - гітара 
 Міккі Ді - ударні

Джерела 
 Aftershock  allmusic
 Aftershock  last.fm

Альбоми Motörhead
Англомовні музичні альбоми
Альбоми британських виконавців